Het seizoen 2013/14 van de Eerste Divisie voetbal, officieel onder de naam Jupiler League, ging van start op 2 augustus 2013. Aan de competitie namen twintig clubs deel.

In het vorige seizoen promoveerden SC Cambuur, dat kampioen werd en Go Ahead Eagles via de play-offs. Daarvoor in de plaats kwamen Willem II en VVV-Venlo die degradeerden uit de Eredivisie. Willem II werd kampioen en promoveerde zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams het in play-offs tegen elkaar en tegen de nummers 17 en 16 van de Eredivisie opnamen. Vanuit die play-offs promoveerden FC Dordrecht en Excelsior ook naar de Ererdivisie.

Uitbreiding 
Nadat het seizoen 2012/13 door het tussentijdse faillissement van AGOVV Apeldoorn en SC Veendam met slechts zestien ploegen eindigde, heeft de KNVB besloten de competitie vanaf dit seizoen uit te breiden met vier nieuwe ploegen, waardoor nu twintig teams deelnemen aan de Jupiler League. De Eerste Divisie wordt daarvoor uitgebreid met drie beloftenelftallen en een team uit de topklasse. Achilles '29 uit Groesbeek maakte als kampioen van de zondagtopklasse de overstap naar het betaald voetbal. In eerste instantie zou ook kampioen van de zaterdagtopklasse en algeheel amateurkampioen Katwijk promoveren, maar de club besloot uiteindelijk hiervan af te zien. De beloftenteams die erbij komen zijn Jong Ajax, Jong FC Twente en Jong PSV. Deze drie beloftenelftallen en elftal van een amateurvoetbalclub mogen echter niet promoveren naar de Eredivisie, en mogen daarom ook niet deelnemen aan de play-offs om promotie. Indien een van de jeugdelftallen periodekampioen wordt, krijgt deze alleen de trofee, maar zal de tweede geplaatste aangewezen worden als officiële periodekampioen en het ticket voor de play-offs.

Er kan voorlopig geen team degraderen uit de Eerste Divisie naar de Tweede divisie. Dit blijft zo gedurende drie jaar. Vanaf het seizoen 2016/17 is degradatie een verplichting.

Teams

Trainerswijzigingen

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2014/15. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2013/14, vier periodekampioenen van de Eerste divisie 2013/14 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
In tegenstelling tot voorgaande jaren waar het gebruikelijk was dat na elke 8 wedstrijden een periodetitel gehaald kon worden, is het sinds dit seizoen na elke 9 wedstrijden het geval. Ook dit jaar tellen de laatste 2 speelrondes (speelronde 37 en 38) niet mee voor een periodetitel. Dit alles heeft te maken met het feit dat elke club nu geen 34 maar 38 wedstrijden speelt.

 Periode 1: FC Dordrecht
 Periode 2: Jong PSV (Sparta Rotterdam naar de play-offs omdat het Jong PSV niet is toegestaan om te promoveren)
 Periode 3: VVV-Venlo
 Periode 4: Willem II

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Toeschouwersaantallen 

2013/14
Nederlands competitievoetbal 2013/14